Hafenmuseum steht für:
 Deutsches Hafenmuseum, Museum in Hamburg
 Hafenmuseum (Bremen) im Speicher XI in der Überseestadt in Bremen
 Hafenmuseum Hamburg, Vorläufer des Deutschen Hafenmuseums bis 2021 
 Hafenmuseum Dünkirchen; siehe Musée portuaire (Dunkerque)